Malakka (soms gespeld als Malacca) kan verwijzen naar:

Malakka (schiereiland), het Maleisisch schiereiland
Malakka (stad), een stad in Maleisië
Malakka (staat), een staat in Maleisië
Malakka (Car Nicobar), een dorp op het eiland Car Nicobar, onderdeel van de eilandengroep de Nicobaren

Zie ook 
Sultanaat Malakka, een voormalig sultanaat (1402-1511)
Unie van Malakka, een voormalige Britse kolonie (1946-1948)
Federatie van Malakka, een voormalig land en Britse kolonie (1948-1963)
Straat Malakka, de zeestraat tussen Malakka en Sumatra